ADQ puede referirse a:
 Acción Democrática de Quebec, un partido político de Quebec (Canadá).
 Aeropuerto de Kodiak (Alaska, EE. UU.), según su código IATA.

Siglas